Olyan kölcsön, melyet a munkáltató nyújthat a munkavállalója számára. A kölcsön szabályait, a törlesztés gyakoriságát, futamidejét, kamatát, egyéb költségeit a munkáltató határozza meg. Csak előre meghatározott célra lehet munkáltatói kölcsönt nyújtani, ez általában valamilyen lakáscél - fontos, hogy a méltányolható lakásigény mértékét nem haladhatja meg a kölcsön összege. A törlesztőrészleteket nem közvetlenül a munkáltatónak kell fizetni, hanem az egész kölcsön nyújtása valamely pénzintézeten keresztül valósul meg. A törlesztőrészleteket a pénzintézet számára kell megfizetni.

Források

Hitelügy